Onandi Lowe (Kingston, 2 de dezembro de 1974) é um ex-futebolista e treinador profissional jamaicano, atacante, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Carreira 
Lowe integrou o elenco da Seleção Jamaicana de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Kingston
Futebolistas da Jamaica
Futebolistas do Club de Foot Montréal
Futebolistas do Richmond Kickers
Futebolistas do Rochester New York Football Club
Futebolistas do Sporting Kansas City
Futebolistas do Port Vale F.C.
Futebolistas do Coventry City F.C.
Futebolistas do Fort Lauderdale Strikers
Jogadores da Seleção Jamaicana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2003
Treinadores de futebol da Jamaica